Вади́м Дми́триевич Нико́льский (1886 (1883?)—1938 (1941?)) — российский и советский инженер-гидроэнергетик, популяризатор науки, русский советский писатель-фантаст.

Биография 
Родился в 1886 или 1883 году в Кыштыме, в 1889 году семья переехала в Санкт-Петербург.

Учился на электромеханическом отделеним Санкт-Петербургского политехнического института.

Во время революции 1905 года примкнул к социал-демократическому движению, руководил боевой рабочей дружиной. После поражения революции отошёл от политической деятельности.

После окончания в 1909 году политехнического института, был оставлен в институте для подготовки к профессорскому званию.

Затем работал специалистом по гидроэнергетике в Управлении внутренних водных проблем Министерства путей сообщения, направлялся в Норвегию и Швецию для изучения опыта проектирования и строительства гидроэлектростанций, участвовал в разработке проектов использования гидравлической энергии рек Кольского полуострова. В 1912—1916 годах руководил созданием проектов Кондопожской и Пальеозёрской ГЭС, разработал предложения по строительству гидроэлектростанций на реках Выг и Кемь в Карелии.

В годы первой мировой войны участвовал в конструировании самолётов. Организовал первую в России лабораторию для электроплавки ферровольфрама.

После Октябрьской революции жил в Полтавской губернии, занимался электрификацией и мелиорацией.

В 1924 году вернулся в Ленинград, работал в Научно-мелиоративном институте. Был одним из руководителей Ленинградского Дома занимательной науки. В 1923—1924 годах выполнил проектную схему орошения степной части Крыма водами Днепра, в которой представил два варианта схемы орошения, выделил четыре очереди строительства и соответственно зон орошения, разработал основы ведения водного и энергетического хозяйства. Положительную оценку проекту в 1930 году дал сотрудник водной секции Госплана СССР А. С. Панпулов.

Арестован в конце 1930-х годов, расстрелян осенью 1938 года (по другим данным — погиб в заключении в 1941 году).

Литературное творчество 
Печататься начал в 1924 году. Писал научную фантастику, первые научно-фантастическая публикации — «Чёртова долина» и «Дезинтегратор профессора Форса» (оба — 1924). Написал также фантастические рассказы «Лучи жизни» (1927 — под псевдонимом Юниор) и «Антибеллум» (1927). Завершился ранний период литературного творчества автора романом-утопией «Через тысячу лет» (1927), посвящённым коммунизму в далёком будущем — в нём он, в частности, предсказал взрыв первой атомной бомбы в 1945 году.

Рассказы автора позднего периода — «Ленинградские пустоты» (1936) и т. д. — представляют собой научно-фантастические очерки в духе фантастики «ближнего прицела».

Публикации

Отдельные издания

Примечания

Литература 
 
Николаев Д.Д. Русская проза 1920-1930-х годов: Авантюрная, фантастическая и историческая проза. Москва: Наука, 2006. 688 с. 400 экз.

Ссылки 
 
 Библиография В. Д. Никольского 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Энергетики России
Русские писатели по алфавиту
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Популяризаторы науки
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Русские писатели XX века
Инженеры Российской империи